Меркурий-4:
 Меркурий-Редстоун-4 — второй пилотируемый суборбитальный космический полёт США по программе «Меркурий» (21 июля 1961 года).
 Меркурий-Атлас-4 — первый успешный непилотируемый орбитальный космический полёт США по программе «Меркурий» (13 сентября 1961 года).